Världsmästerskapet i handboll 1995 kan vara:

Världsmästerskapet i handboll för herrar 1995.
Världsmästerskapet i handboll för damer 1995.